Calapso ist der Familienname folgender Personen:

 Pasquale Calapso (1872–1934), italienischer Mathematiker
 Renato Calapso (1901–1976), italienischer Mathematiker